Ого́ста (, ) — река на северо-западе Болгарии, правый приток Дуная.

Длина — 144 км. Площадь водосборного бассейна — 3157 км². Среднегодовой расход воды в нижнем течении около села Гложене — 22,4 м³/с.

Огоста начинается на северо-восточных склонах хребта Чипровска-Планина в Западной Стара-Планине.

Протекает по территории Монтанской и Врацкой областей. На реке расположены города Монтана, Чипровци. Впадает в Дунай выше города Оряхово.

Во времена Римской империи река называлась , от этого имени и образовано современное название.

Примечания 

Притоки Дуная
Реки Болгарии
Монтанская область
Врачанская область